Obří slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2015 se jel na beavercreeské sjezdovce Raptor ve čtvrtek 12. února 2015 jako čtvrtý ženský závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10.15 hodin a druhá část odstartovala ve 14.15 hodin místního času. V obou kolech bylo postaveno 49 branek. Soutěže se zúčastnilo 116 závodnic z 51 zemí.  

Obhájkyní vítězství byla francouzská lyžařka Tessa Worleyová, která dojela třináctá. Úřadující olympijskou vítězku v této disciplíně ze sočských her pak představovala vedoucí závodnice průběžné klasifikace světového poháru Tina Mazeová, jež obsadila páté místo.

Medailistky 
Mistryní světa se stala 25letá Rakušanka Anna Fenningerová, která na coloradském šampionátu získala třetí medaili, když předtím již vybojovala zlato v Super-G a druhé místo ve sjezdu. Celkově se stala potřetí mistryní světa. Navázala tak na bronzový kov z této disciplíny na předchozím MS 2013. Na stříbrné pozici dojela Viktoria Rebensburgová, jež získala první medaili pro německý tým. Bronz si odvezla švédská lyžařka Jessica Lindellová-Vikarbyová. Obě závodnice na druhé a třetí příčce dosáhly na první medaili z mistrovství světa v kariéře.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2015